Världsmästerskapet i basket för herrar 1994 hölls i Kanada. Turneringen spelades i Toronto och Hamilton i Ontario mellan 4 och 14 augusti 1994 och vanns av USA, som vann finalen med 137–91 mot Ryssland.

Preliminär omgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Andra omgången

Grupp I

Grupp II

Grupp III

Grupp IV

Slutspel

Spel om trettonde- till sextondeplats

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Officiell hemsida

1994
Internationella baskettävlingar i Kanada
1994 i Kanada
Internationella sportevenemang i Toronto
Basketsäsongen 1994/1995
Toronto under 1900-talet